Епи́скоп Геро́нтий ( в миру Васи́лий Тара́сович Оля́нский ; ) — архиерей Православной церкви Украины (с 2019).

Ранее — архиерей Украинской автокефальной православной церкви, епископ Бориспольский, викарий Киевской епархии (2018).

Биография 
Родился 14 сентября 1979 года в городе Вознесенске Николаевской области. В 1986 году, после переезда родителей в село Живачов в Ивано-Франковской области, начал обучение в местной школе, которую окончил в 1997 году. В том же году поступил на философско-теологический факультет Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

5 августа 2005 года епископом Закарпатским и Ужгородским Кириллом (Михайлюком) (УАПЦ) в Чинадиевском мужском монастыре был хиротонисан во диакона. 27 сентября 2005 года в Манявском монастыре был хиротонисан во пресвитера. 14 апреля 2006 года был пострижен в монашество с именем Геронтий.

В 2007 году получает диплом специалиста по специальности «религиоведение» и диплом о высшем богословском образовании Киевской православной богословской академии.

21 августа 2008 года принят в клир Дрогобычско-Самборской епархии УПЦ КП.

8 июня 2010 года патриархом Филаретом (Денисенко) был возведён в достоинство архимандрита.

30 июня 2010 года начал строительство Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря в селе Великая Белина Самборского района Львовской области.

1 сентября 2010 года поступил на третий курс Юридической академии (специальность «правоведение»), которую окончил 30 июня 2012 года.

16 декабря 2010 года вместе с монастырём был принят в юрисдикцию Украинской автокефальной православной церкви под прямое подчинение предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова), а 31 марта 2011 года монастырю был присвоен статус ставропигиального.

14 апреля 2011 года был награждён правом ношения второго креста с украшениями.

13 ноября 2012 года был назначен председателем отдела по делам монастырей и скитов в Украине.

1 сентября 2014 года поступил на первый курс факультета физической реабилитации Ужгородского национального университета.

14 сентября 2014 года в Андреевской церкви в Киеве был хиротонисан во епископа. Хиротонию совершили: митрополит Мефодий (Кудряков), архиепископ Житомирский и Полесский Владимир (Шлапак), епископ Черновицкий и Хотинский Герман (Семанчук), епископ Вышгородский и Подольский Владимир (Черпак), епископ Тернопольский Мстислав (Гук), епископ Харьковский и Полтавский Афанасий (Шкурупий).

25 июля 2018 года Архиерейским собором УАПЦ избран епископом Бориспольским, викарием Киевской епархии.

15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УАПЦ принял участие в объединительном соборе в храме Святой Софии в Киеве. 5 февраля 2019 года получил титул епископ Боярский.

Примечания 

Епископы Украинской автокефальной православной церкви (1990—2018)
Епископы Православной церкви Украины
Выпускники богословского факультета Черновицкого университета
Выпускники Ужгородского университета
Выпускники Киевской православной богословской академии